Гирш — еврейское личное имя, фамилия немецкого и еврейского происхождения.

Известные носители

А 
 Гирш, Август (1817—1894) — немецкий врач-эпидемиолог и историк медицины; доктор медицины, профессор Берлинского университета.
 Гирш, Авраам (1828—1913) — французский архитектор.
 Гирш, Адольф (1830—1901) — швейцарский астроном и геодезист; профессор, директор Невшательской обсерватории.
 Гирш, Александр Карлович (1829—?) — российский архитектор, гражданский инженер.

В, Г, Д 
 
 Гирш, Густав Иванович (1828–1907) — лейб-медик Александра III и Николая II, тайный советник.
 Гирш, Давид (1813—1895) — педагог, основатель ряда школ для глухонемых, где преподавал по им же разработанному методу.

И 
 Гирш, Иван Христианович — Георгиевский кавалер; майор; № 2353; 26 ноября 1811.
 Гирш, Игнатий Иванович — Георгиевский кавалер; премьер-майор; № 382; 26 ноября 1783.
 Гирш, Иосиф фон (1805—1885) — еврейский банкир и меценат.
 Гирш, Исаак (1836—?) — писатель и редактор еженедельника «Jeschurun».

К 
 Гирш, Клара де (1833—1899) — бельгийская бизнес-леди и благотворительница.

М 
 Гирш, Марк (1833—?) — главный раввин ортодоксальной общины в Праге, затем в Гамбурге.
 Гирш, Маркус (ум. 1894) — немецкий писатель еврейского происхождения; автор «Kulturdeficit des 19 Jahrhunderts».
 Гирш, Морис де (1831—1896) — немецко-австрийский финансист, основатель еврейского колонизационного общества для перемещения евреев в Аргентину.

СФХШЭ 
 Гирш, Соломон (1839—?) — американский дипломат и политический деятель.
 Гирш, Фишль (ум. 1899) — немецкий издатель и книготорговец.
 Гирш, Ханс — австрийский историк-медиевист.
 Гирш, Шимшон Рафаэль (1808—1888) — раввин и писатель, основатель нео-ортодоксального иудаизма в Германии.
 Гирш, Эдуард Алексеевич — российский математик, специалист по теоретической информатике.

Я

См. также 
 Хирш
 Гиршфельд

Примечания